Salmincola är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson 1915. Salmincola ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Salmincola